Oli puede referirse a:

 Oliverio Jesús Álvarez González (1972), exfutbolista español;
 Enrique Oliván Turrau (1933-2000), humorista gráfico.